Гю́рс (значения):

 Гюрс — муниципалитет во Франции, в департаменте  Атлантические Пиренеи, в регионе Аквитания. 
 Гюрс — лагерь, организованный нацистскими оккупационными войсками в оккупированной Германией Франции.